Langebrug (Amsterdam), voormalige brug in Amsterdam-Centrum
Brug 356, brug in Amsterdam-Noord
Langebrug (Haarlem), moderne ophaalbrug in Haarlem
Langebrug (Leiden), straat in Leiden
Lange Brug (Ouderkerk aan de Amstel), brug uit Ouder-Amstel, herbouwd in Openluchtmuseum

Zie ook 
Lange IJzeren Brug, brug in Dordrecht